Idol har flere betydninger:

 Idol (gudebillede)
 Popidol
 Idols – dansk sangkonkurrence fra 00'erne